John Warcup Cornforth (1917-2013), chimiste australien
 Mark Cornforth (né en 1972), joueur de hockey professionnel canadien